Bauchlagerung steht für 
 Bauchlagerung (Therapie), ein Therapieverfahren in der Intensivmedizin
 die Lagerung eines Patienten auf einem Operationstisch für Operationen, die einen rückenseitigen Zugang zum Operationsgebiet erfordern, siehe Operationslagerung